Earache Records — англійський лейбл звукозапису, заснований Дігбі Пірсоном у 1985 році, в місті Ноттінгем, також має офіс у Нью-Йорку.

Історія

Гурти підписані на лейбл (колишні та теперішні)

 Adema

 Akercocke

 Anata

 Annihilator  (Європа)

 Arsis

 At the Gates

 Autonomy 

 AxCx 

 Beecher

 The Berzerker

 Biomechanical

 Blood Red Throne

 The Boy Will Drown

 The Browning

 Bring Me The Horizon

 Brutal Truth

 Bolt Thrower (1989-1997)

 Bonded by Blood

 Cadaver

 Candiria 

 Carcass

 Carnage

 Carnival in Coal

 Cathedral

 Cauldron

 Cerebral Bore

 The Chasm

 Circle of Dead Children

 Clutch

 Coalesce

 Concrete Sox

 Confessor

 Cult of Luna

 Decapitated

 December Wolves

 Deicide

 Delta 9

 Diamond Plate

 The Dillinger Escape Plan

 Dub War

 Enforcer

 Entombed (1989-1996)

 Ephel Duath

 Evile

 Ewigkeit

 Extreme Noise Terror

 Forest Stream

 Fudge Tunnel

 Gama Bomb

 Godflesh (1989-2000)

 Hate Eternal

 The Haunted

 Heresy

 Ignominious Incarceration

 Insision

 Iron Monkey

 Janus Stark

 Johnny Violent

 Lawnmower Deth

 Massacre

 Misery Loves Co.

 Morbid Angel (1988-2004)

 Mortiis

 Municipal Waste

 Naked City

 Napalm Death (1986-1999)

 Nocturnus (1989-1993)

 Oceano

 OLD

 Order of Ennead

 Painkiller

 Pitchshifter

 Rival Sons

 Savage Messiah

 Scorn

 Society 1

 Sore Throat

 Short Sharp Shock

 Sleep

 !T.O.O.H.!

 The More I See

 The Temperance Movement

 Terrorizer

 Vader

 Vektor

 Violator

 Woods of Ypres

 White Wizzard

 With Passion

 Wormrot

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Chronicles of Chaos інтерв'ю з Дігбі Пірсоном

Підприємства, засновані 1985
Британські лейбли звукозапису‎
Підприємства Ноттінгема
Засновані у Великій Британії 1985